Камский  — поселок в Афанасьевском районе Кировской области в составе Пашинского сельского поселения.

География 
Расположен на расстоянии примерно 10 км на юг по прямой от райцентра поселка  Афанасьево на левом берегу реки Кама.

История 
Образовался в 1960-х годах как лесопункт Афанасьевского леспромхоза, в 1989 году 629 жителей .

Население 
Постоянное население составляло 499 человек (русские 94%) в 2002 году, 377 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Афанасьевского района